Turing Test steht für:
 The Turing Test, Puzzle-Computerspiel aus dem Jahr 2016
 Turing-Test, von Alan Turing im Jahr 1950 formulierter Test